Plaats in Indonesië
 Suka Agung (Buay Bahuga), een plaats in het bestuurlijke gebied Way Kanan in de provincie Lampung
 Suka Agung (Bulok), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Suka Agung (Way Serdang), een plaats in het bestuurlijke gebied Mesuji in de provincie Lampung